Федра (, Phaidra, Phaedra, „Блестящата“) може да се отнася за:

 Федра, в древногръцката митология дъщеря на Минос и съпруга на Тезей
 Федра - трагедия от Жан Расин
 (174) Федра, астероид
 Phaedra, пеперуда от семейство Синевки